Sprue steht für:
 Zöliakie, durch Glutenunverträglichkeit verursachte Autoimmunerkrankung (auch einheimische Sprue, nichttropische Sprue)
 Tropische Sprue,  in den Tropen vorkommendes Malabsorptionssyndrom unbekannter Genese